Frei () — пятый студийный альбом немецкой исполнительницы LaFee. В поддержку альбома было выпущено 2 официальных сингла. После релиза альбома Ring Frei LaFee взяла перерыв. В 2010 году на официальном сайте появилось сообщение о том, что певица начала работу над новым альбомом. Продюсерами её альбома стали Петер Хоффман и Давид Бонк. Название альбома, как говорит сама певица, характеризует её саму. Теперь она свободна, она может делать всё, что хочет. Тематика альбома — возвращение LaFee назад на сцену. Она поёт, что больше не марионетка в руках продюсера, а «свободная» певица. Она говорит: «Спасибо!» (песня «Danke») своему бывшему продюсеру, но теперь она пишет историю заново (цит. из Herzlich Willkommen), а также её поклонникам, родным и близким.

Список композиций

Примечания